Ел Брамадор има више значења:

 Ел Брамадор (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Брамадор (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Брамадор (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику